Rajd Portugalii 2021 (54. Vodafone Rally de Portugal) – 54. edycja Rajdu Portugalii rozgrywanego w Portugalii od 20 do 23 maja 2021 roku. Była to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcą rajdu został Brytyjczyk Elfyn Evans, jadący samochodem Toyota Yaris WRC, objął on prowadzenie na czternastym odcinku specjalnym i nie oddał go już do mety. Drugie miejsce zajął Hiszpan Dani Sordo kierujący Hyundaiem i20 Coupe WRC, na trzecim miejscu przyjechał Francuz Sébastien Ogier również jadący Toyotą Yaris WRC. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Japończyk Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC), dla którego był to najlepszy jak dotąd start w historii WRC, pomimo iż jego samochód nie był wyposażony w najnowszy silnik i pakiet aktualizacji aerodynamiki. W kategorii WRC2 pierwsze miejsce zajął Fin Esapekka Lappi jadący Volkswagenem Polo GTI R5. W kategorii WRC3 najszybszy był Polak Kajetan Kajetanowicz kierujący Škodą Fabią Rally2 Evo, dla Polaka była to druga wygrana z rzędu, a czwarta ogółem. Kajetanowicz wygrał siedem oesów w swojej klasie.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 77 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej – OS20

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage. Natomiast w klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty przyznawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 4 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa 
W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody „nie blokują” punktów innym ekipom. Dodatkowo w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już „blokuje” punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej, jak i za odcinek Power Satge) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2 
Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Junior WRC 
W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

2021
Portugalia
2021 w Portugalii